Miura kan syfta på:

 Miura (stad) - stad i Kanagawa prefektur, Japan
 Miura (ringmask) - ett släkte ringmaskar
 Miura spinosa - en ringmaskart
 Miuratjur - en spansk stridstjur uppfödd inom Miura-linjen från tjuruppfödningsranchen i Miura
 Miura (bilmärke) - ett brasilianskt bilmärke.